Antall József letiltott tévényilatkozata az első demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnök 1990 szeptemberében rögzített televíziós beszéde, amelyet a hivatalban lévő tévéelnök nem engedett nyilvánosan bemutatni.

Története, tartalma 
Ifj. Antall József miniszterelnök, miután 1990 tavaszán pártja, a Magyar Demokrata Fórum megnyerte az első szabad országgyűlési választásokat, kormányzásuk első 100 napjának elteltével szerette volna a magyar társadalmat tájékoztatni az ország helyzetéről.

Antall a beszédben elmondja, hogy a „legvidámabb barakk” életérzésnek nagy ára volt. A négy évtizedes kommunista uralom 80 milliárd amerikai dolláros adósságot hagyott örökül hazánkra, amelynek csak huszad része volt működő külföldi tőkebefektetés. A KGST, a szovjet piac megszűnése a nagy ipari vállalatok csődjét okozta, ami hatalmas munkanélküliséggel járt. A gazdaság működéséhez elengedhetetlen kőolajimport 80%-nyi, olcsóbb szovjet forráson felüli egyötöd részét a világpiacon sokkal magasabb áron kellett beszereznünk. A nyugdíjasok helyzete se kecsegtetett semmi jóval, mivel a magyar forint 30%-osra megugrott inflációja őket is érzékenyen érintette. A környező országok szovjet alapon szervezett gazdaságának szétesése még súlyosabb következményekkel járt. A kormányfő a beszéddel próbált volna további kitartást kérni, hogy a nehézségek ellenére a nép bízzon szabadon választott kormányában, és tartson ki mellette.

A Magyar Televízió akkori elnöke, Hankiss Elemér, aki egyébként Antall régi barátja volt, a kiegyensúlyozatlanság miatt letiltotta a beszéd sugárzását. Göncz Árpád köztársasági elnök ugyanis pár nappal a megbeszélt felvétel előtt visszalépett a nyilvános szerepléstől.

A beszédet végül csak 1993. december 17-én, a miniszterelnök temetése napján adták le.

Utóélete 
Az index.hu 2013-ban kikérte a felvételt, a MTVA azonban napokig nem válaszolt a megkeresésükre, majd röviden és indoklás nélkül elutasította a kérést. Amikor az Index beágyazta a cikkébe a videót a YouTube-ról, az MTVA letiltotta azt.

Jegyzetek

Források 
 
 : Az Antall József temetése napjára készült változat YouTube.com
 A temetésre készült változat, javított hanggal YouTube.com

Kapcsolódó szócikkek 
 Rendszerváltás Magyarországon